Wall of Sound – tecnica di produzione musicale 
Wall of Sound – etichetta discografica inglese 
Wall of Sound – album di Marty Friedman